Ferris steht für:

 Ferris (Vorname)
 Ferris MC, Künstlername von Sascha Reimann (* 1973), deutscher Rapper
 Ferris, Markenname der Ohio Motor Vehicle Company

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ferris (Illinois)
 Ferris (Pennsylvania)
 Ferris (Texas)
 Ferris Corners (Pennsylvania)

Orte in Kanada:
 Ferris (Ontario)

Ferris ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Ferris (* 1997), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Andrea Ferris (* 1987), panamaische Mittelstreckenläuferin
 Bob Ferris (* 1955), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles G. Ferris (1796–1848), US-amerikanischer Jurist und Politiker

 Emil Ferris (* 1962), US-amerikanische Comiczeichnerin
 George Washington Gale Ferris (1859–1896), US-amerikanischer Ingenieur
 Glenn Ferris (* 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Gordon Floyd Ferris (1893–1958), US-amerikanischer Entomologe, Parasitologe und Hochschullehrer
 Hobe Ferris (1877–1938), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jean Leon Gerome Ferris (1863–1930), US-amerikanischer Maler
 Jeannie Ferris (1941–2007), australische Politikerin
 John Ferris (1949–2020), US-amerikanischer Schwimmer
 Joshua Ferris (* 1974), US-amerikanischer Schriftsteller
 Kostas Ferris (* 1935), griechischer Regisseur
 Martin Ferris (* 1952), irischer Politiker
 Michael Ferris (* 1961), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Michelle Ferris (* 1976), australische Radsportlerin
 Pam Ferris (* 1948), britische Schauspielerin
 Paul Ferris (1941–1995), britischer Schauspieler, Filmkomponist und Drehbuchautor
 Robert Grant-Ferris, Baron Harvington (1907–1997), britischer Politiker
 Roxana Stinchfield Ferris (1895–1978), US-amerikanische Botanikerin
 Sam Ferris (1900–1980), britischer Marathonläufer
 Samantha Ferris (* 1968), kanadische Schauspielerin
 Scott Ferris (1877–1945), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Ferris (* 1985), irischer Rugbyspieler
 William Ferris (1937–2000), US-amerikanischer Komponist, Organist und Chorleiter
 Woodbridge Nathan Ferris (1853–1928), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Ferris macht blau, US-amerikanischer Film von John Hughes (1986)
 Lake Ferris, See im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Ferriss